Die 1. fotbalová liga 1957/58 war die 27. Spielzeit der höchsten tschechoslowakischen Spielklasse im Fußball der Männer. Die Saison begann am 16. März 1957 und endete am 18. Mai 1958.

Meister wurde Titelverteidiger FK Dukla Prag.

Modus 
Durch die Umstellung vom Kalenderjahr-Rhythmus auf Herbst/Frühjahr spielten die 12 Mannschaften in der 14 Monaten dauernden Saison jeweils dreimal gegeneinander. Damit bestritt jedes Team 33 Spiele. Die beiden letzten Vereine stiegen ab.

Vereine 
 Banik Kladno wurde umbenannt in SONP Kladno

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Torquotient – 3. geschossene Tore

Kreuztabelle

Torschützenliste

Weblinks 
 Czechoslovakia 1945–1993 auf rsssf.com

Einzelnachweise 

1957/58
Fußballsaison 1957/58